Rysbrack ist der Familienname folgender Personen:

 John Michael Rysbrack (1694–1770), englischer Bildhauer
 Pieter Rysbrack (1655–nach 1713), Maler